Анато́лий Воробьёв:
 Воробьёв, Анатолий Андреевич (1923—2006) — советский и российский иммунолог, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ, генерал-майор медицинской службы.
 Воробьёв, Анатолий Маркович (1900—1955) — советский физиолог, член-корреспондент АН УССР.